

Ржавка — село, Борисовський район, Мінська область

Ржавка — селище, Агаповський район, Челябінська область
 Ржавка — присілок, Кстовський район, Нижньогородська область
 Ржавка — село, Новосергієвський район, Оренбурзька область
 Ржавка — присілок, Новосільський район, Орловська область